Лушниково — село в Тальменском районе Алтайского края. Административный центр Лушниковского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Тальменки (приток Чумыша). Абсолютная высота — 177 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1716 году. В 1926 году в селе имелось 509 хозяйств и проживало 2467 человек (1164 мужчины и 1303 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Лушниковского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района